Bianca Lokar – nuotatrice italiana
 Marco Lokar – ex cestista italiano
 Miha Lokar – ex cestista jugoslavo